Memphis, città del Tennessee

Astronomia 
4355 Memphis  – asteroide della fascia principale

Design 
Memphis  – collettivo italiano di design e architettura attivo negli anni ottanta

Geografia 
 Egitto
Menfi  – nome attuale Mit Rahina fu capitale dell'Antico Regno dell'Egitto

 Stati Uniti d'America
Memphis  – città della Contea di Pickens, Alabama
Memphis  – census-designated place della Contea di Manatee, Florida
Memphis  – census-designated place della Contea di Clark, Indiana
Memphis  – città situata tra la Contea di Macomb e la Contea di St. Clair, Michigan
Memphis  – villaggio della Contea di DeSoto, Mississippi
Memphis  – capoluogo della Contea di Scotland, Missouri
Memphis  – villaggio della Contea di Saunders, Nebraska
Memphis  – capoluogo della Contea di Hall, Texas

Musica 
Memphis, Tennessee  – brano musicale di Chuck Berry
Memphis  – gruppo musicale beat italiano
Memphis  – gruppo musicale indie pop canadese
Memphis  – album di Roy Orbison del 1972
Memphis  – album di Boz Scaggs del 2013

Persone 
Ricky Memphis  – pseudonimo di Riccardo Fortunati (n. 1968), attore italiano
Memphis Depay – calciatore olandese

Teatro 
Memphis  – musical composto da David Bryan e Joe DiPietro

Televisione 
 Memphis  – episodio del revival di The Twilight Zone